— японский самурайский род периодов Камакура, Муромати, Сэнгоку и Адзути-Момояма в XII—XVI веках.

Биография 
Род Рюдзодзи был основан в 1186 году Фудзиварой-но Суиэ. Род происходил из провинции Хидзэн на острове Кюсю.

С 1336 года самурайский род Рюдзодзи находился в союзе с Асикагой Такаудзи, первым сёгуном из династии Асикага. В борьбе за власть над островом Рюдзодзи потерпели поражение от рода Отомо на востоке и от рода Симадзу на юге Кюсю.

Первоначально род Рюдзодзи находился в вассальной зависимости от рода Сёни, представители которого занимали должность сюго (военного губернатора) в провинциях Тикудзэн и Хидзэн.

В XVI веке Рюдзодзи Таканобу значительно расширил свои владения. Он уничтожил род Сёни и захватил его территорию. Также он вёл войну против кланов Симадзу и Арима, потерпел поражение и был убит. Его преемником стал сын Рюдзодзи Масаиэ (1556—1607), который в 1587 году заключил союз с Тоётоми Хидэёси против враждебного рода Симадзу. В том же году он участвовал в военной кампании Тоётоми Хидэёси против клана Симадзу на Кюсю. После разгрома Симадзу Тоётоми Хидэёси подтвердил за Рюдзодзи Масаиэ владение княжеством Сага с доходом 350000 коку риса. В 1590 году Масаиэ отказался от власти в пользу своего малолетнего сына Такафусы (1586—1607). Фактическим правителем Саги стал военачальник Набэсима Наосигэ (1537—1619), вассал рода Рюдзодзи. В 1607 году отец и сын, Масаиэ и Такафуса, покончили жизнь самоубийством. Княжество Сага перешло во владение Набэсимы Наосигэ и его потомков.

Видные представители рода 

 Рюдзодзи Иэканэ (1454—1546), вассал рода Сёни, одержал победу над кланом Отомо в 1506 году
 Рюдзодзи Таканобу (1530—1584), 19-й глава рода Рюдзодзи (1548—1578), внук Иэканэ
 Рюдзодзи Масаиэ (1556—1607), 20-й глава рода Рюдзодзи (1578—1590), сын и преемник Таканобу
 Рюдзодзи Такафуса (1586—1607), 21-й (последний) глава рода (1590—1607), даймё Саги (1590—1607)

Источники 
 Тёрнбулл С. «Самураи», Москва, «АСТ», 2008 г. ISBN 978-5-17-040815-3

Самурайские роды